Раздольненский сельский округ

Российская Федерация

Краснодарский край 

 Раздольненский сельский округ Кореновского района
 Раздольненский сельский округ Кущёвского района

Северная Осетия 

 Раздольненский сельский округ Моздокского района

В упразднённом регионе

Камчатская область 

 Раздольненский сельский округ Елизовского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Раздольненский сельский округ Есильского района

Западно-Казахстанская область 

 Раздольненский сельский округ Байтерекского района